Klingensmith ist der Familienname folgender Personen:

 Florence Klingensmith (1904–1933), US-amerikanische Flugpionierin
 John Klingensmith (1786–1854), US-amerikanischer Politiker